OAS puede referirse a:
 La Organización de Estados Americanos en sus siglas en inglés (Organization of American States).
 La Organisation de l'Armée Secrète ('Organización del Ejército Secreto'), una organización armada clandestina y terrorista francesa contra los independentistas argelinos y el gobierno francés.
 Option-adjusted spread, parámetro utilizado en la valoración de instrumentos financieros con opciones.
 Al Grupo OAS, conglomerado empresarial de construcción brasilero.